Frozen Fire é uma banda brasileira de heavy metal formada em meados de 1999 na cidade de Fortaleza (Ceará).

Em 2000, deu-se o lançamento do seu primeiro registro. O CD-Demo Strength & Pride, contando com as quatro primeiras composições da banda, recebeu resenhas positivas nas revistas Roadie Crew (edição 36) e Rock Brigade (edição 187).

Devido à boa receptividade do trabalho, a banda foi convidada a participar de eventos de porte internacional, como a apresentação em Fortaleza dos grupos Angra (em 2001) e Shaman (em 2003). Apresentaram-se também com atrações de nível nacional como o grupo paulista Eterna, em 2002, e o carioca Nordheim, em 2003, além de vários grupos das capitais nordestinas por onde passou como João Pessoa, Natal e Teresina. A banda também se fez presente no interior cearense, participando do I Encontro SESC de Bandas, realizado em Sobral pelo SESC Ceará e a Prefeitura Municipal de Sobral nos dias 14, 15, e 16 de março de 2002, com um público médio de 2 mil pessoas.

Em 2003, a banda se apresentou na terceira edição do maior festival Pop/Rock do Nordeste, o Ceará Music 2003, sendo a primeira banda cearense de heavy metal a figurar no cast local do evento, tocando para um público estimado pela organização em 29 mil pessoas, no domingo dia 12 de outubro.

O novo EP intitulado Road Of No End fora gravado, mixado e masterizado no segundo semestre de 2003, porém lançado em 2004, e contando com mais 4 músicas inéditas. Nesta nova etapa da banda o álbum já contava com a formação de André França (voz), Ricardo Silveira e Yuri Leite (guitarras), Marcelo Cristiano (baixo) e Bruno Barros (bateria). O álbum foi bem avaliado nas revistas brasileiras Rock Brigade e Roadie Crew (edição 63) - onde nesta figurou como o destaque da seção "Garage Demos".

Após mais 4 anos e meio de atividades e apresentações de divulgação dos materiais autoriais da Frozen Fire (e em festivais como os que acontecem no Centro Dragão do Mar de Arte e Cultura), a última formação oficial da banda (que apresentou-se num show da banda em 2009) contava com André França (voz), Yuri Leite e Alisio Meneses (guitarras), Adriano Abreu (baixo) e Bruno Barros (bateria) no Festival Rock Cordel realizado no Anfiteatro do Banco do Nordeste do Brasil em Fortaleza. Logo depois a banda Frozen Fire veio a encerrar suas atividades (com algumas composições novas apresentadas em shows e outras ainda em finalização).

Bandas do Ceará
Bandas formadas em 1999
Bandas de heavy metal do Brasil